Zabitz ist der Name folgender Orte:

 Zabitz, Ortsteil der Gemeinde Osternienburger Land, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt, siehe Zabitz (Osternienburger Land)
 Zabitz, Ortsteil der Stadt Gerbstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt, siehe Zabitz (Gerbstedt)